Schwarzenreuth steht für:
 Schwarzenreuth (Neusorg), Ortsteil der Gemeinde Neusorg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schwarzenreuth (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen